

Wydarzenia 

 Następcą króla Egiptu, Szeszonka I, zostaje jego syn, Osorkon I